Dease River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Dease River, Nebenfluss des Liard River in British Columbia
 Dease River (Großer Bärensee), Zufluss des Großen Bärensees in den Nordwest-Territorien und in Nunavut